Specht kan som auktorsförkortning betyda:

 Chelsea Specht
 Raymond Louis Specht

Robotskapade auktorsförkortningar